И́рек Энва́рович Файзу́ллин () — российский государственный и политический деятель, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 10 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 9 по 10 ноября 2020). С 22 января по 10 ноября 2020 — первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

9 ноября 2020 года председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин предложил кандидатуру Ирека Файзуллина на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для утверждения депутатами Государственной Думы. Назначен на должность 10 ноября 2020 года.

С 2022 года находится под международными санкциями.

Биография 

 В 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство»; кандидат экономических наук; доцент.
 1985—1989 — инженер, старший инженер кафедры металлических конструкций и испытания сооружений Казанского инженерно-строительного института.
 1989—1993 — главный инженер, директор проектно-строительной организации «Татстройпроект».
 1993—1995 — председатель правления АО «Татстройпроект».
 1995—1997 — председатель правления ЗАО «Казстройдекор».
 1997—2002 — первый заместитель начальника ГПРСО «Татавтодор».
 2002—2005 — генеральный директор ГУП "Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».
 2005—2010 — заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, главный архитектор Республики Татарстан, генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект».
 2010—2020 — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, главный архитектор Республики Татарстан.
 2020 г. — первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — заместитель председателя президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Указом президента Российской Федерации Ирек Файзуллин назначен на должность Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 10 ноября 2020 года.

Член Совет директоров ОАО «Российские железные дороги».

Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 28 февраля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза «за активную поддержку или осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине». С 9 мая 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 2 июня 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 4 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 1 июля 2022 года находится под санкциями Австралии. Указом президента Украины Владимира Зеленского от 9 июня 2022 находится под санкциями Украины. С 28 сентября 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 
 Файзуллин Ирек Энварович // Минстрой России
 Файзуллин Ирек Энварович // Правительство России
 Биография Ирека Файзуллина // ТАСС
 Чем известен Ирек Файзуллин // Коммерсантъ

Выпускники Казанского архитектурно-строительного университета
Кандидаты экономических наук
Члены «Единой России»
Министры Российской Федерации
Правительство Мишустина
Второе правительство Медведева
Министры Татарстана
Категория:Члены совета директоров «Российских железных дорог»
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании